Вихрев — фамилия; имеет женскую форму Вихрева. Известные носители:
 Вихрев, Виктор Викторович (род. 1946) — советский и российский учёный, физик-ядерщик.
 Вихрев, Ефим Фёдорович (1901—1935) — русский советский писатель, поэт и журналист, искусствовед. 
 Вихрев, Пётр Борисович (1909—1941) — участник Великой Отечественной войны, военный комиссар, политрук, Герой Советского Союза.

См. также 
 Вихров
 Вихорев